Favaletto ima više značenja:
 Favaletto, Parma
 Favaletto, Verona